Klatte ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Klatte (* 1969), deutscher Musiker, Sänger, Textdichter und Komponist
 Diethard Klatte (* 1950), deutscher Mathematiker
 Edda Klatte (* 1953), deutsche Leichtathletin
 Elke Klatte (* 1953), deutsche Leichtathletin
 Ernst Klatte (1774–1837), preußischer Stallmeister und Schriftsteller
 Fritz Klatte (1880–1934), deutscher Chemiker; Entdecker des Polyvinylchlorid (PVC) 
 Ludwig Klatte (1893–1969), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Maximilian Eugen von Klatte (1824–1893), Kreisdeputierter der Deutschkonservative Partei und Hauptmann
 Ruth Klatte (* 1925), deutsche Malerin und Grafikerin
 Werner Klatte (1879–1949), deutscher Architekt in Stuttgart
 Wilhelm Klatte (1870–1930), deutscher Musiktheoretiker, Musikpädagoge, Musikjournalist und Dirigent

Klatte steht für:
 den ehemaligen Karosserie- und Omnibushersteller Theodor Klatte

Siehe auch:
 Kladde, Glatte